Die Wyschtscha Liha 2006/07 () war die 16. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 21. Juli 2006 und endete am 17. Juni 2007.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Dynamo Kiew gewann die zwölfte Meisterschaft mit elf Punkten vor Titelverteidiger Schachtar Donezk.

Die Vereine auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07